Муи () — французская фамилия.

Известные носители:
 Муи, Шарль де Фьё (1702-1784) — французский писатель.

Вариант написания китайской (кантонской) фамилии Муй ():
 Муй, Анита (род. 1963) — китайская актриса и певица;
 Муй, Энн (род. 1959) — китайская актриса и певица;

Эстонский топоним ():
 Муи — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.